Sääre – wieś w Estonii, w prowincji Hiiu, w gminie Pühalepa
 Sääre – wieś w Estonii, w prowincji Pärnu, w gminie Kihnu
 Sääre – wieś w Estonii, w prowincji Saare, w gminie Torgu